Holsten steht für:

 ein Ortsteil der Gemeinde Ankum, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen, siehe Ankum #Eingemeindungen
 Ober- und Niederholsten, Ortsteile von Melle, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen, siehe Oldendorf (Melle)
 Holsten-Bexten, ein Ortsteil der Gemeinde Salzbergen, Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Holsten (Volksstamm), sächsischer Volksstamm, siehe Holstein
 Holsten-Brauerei in Hamburg-Altona

Holsten ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Hans von Holsten (1630–1694), deutscher Gutsbesitzer und Königlich dänischer Justizrat
 Chris Holsten (* 1993), norwegischer Sänger
 Christian Holsten (1922–1993), niederdeutscher Mundartautor
 Cornelia Holsten (* 1970), deutsche Juristin
 Eike Holsten (* 1983), deutscher Politiker (CDU)
 Hieronymus Christian von Holsten (1639–1692), deutscher Offizier in wechselnden Diensten
 Hinrich Holsten (1902–1970), deutscher Politiker (CDU) 
 Horst Holsten (1940–2013), deutscher Raumfahrtingenieur
 Josy Holsten (1897–1963), Schweizer Schauspielerin
 Karl Holsten (1825–1897), deutscher Theologe
 Reiner Holsten (* 1952), deutscher Politiker (SPD)
 Robert Holsten (1862–1954), deutscher Pädagoge und Volkskundler

Siehe auch:
 Holste (Begriffsklärung)
 Holstentor
 Holston